The Rods (Арматура) — американская рок-группа, создана троюродным братом Ронни Джеймса Дио — Дэйвидом Файнштейном.

История 
Группа создана в 1980 Дэвидом Файнштейном (гитара), Карлом Кенеди (ударные) и Стивеном Стермером (бас-гитара). В том же году группа записала и сама издала дебютный альбом Rock Hard тиражом 1000 копий, после заключила контракт с лейблом Arista Records и в 1981 издан альбом The Rods (для этой версии, по требованию лэйбла, пришлось выбросить 4 композиции из оригинальной версии альбома, а вместо них записать 2 новые кавер версии - уже с новым бас-гитаристом Гарри Борданаро). Альбом не был успешен в США, но получил хорошие отзывы прессы в Британии. Благодаря этому группа отправилась в Британию, выступая на разогреве у группы Iron Maiden в их туре в поддержку альбома The Number of the Beast. Здесь она записала альбом Wild Dogs, он тоже не был успешен в США и Arista Records расторгнул контракт с группой.

После возвращения в США, группа заключила контракт с Shrapnel Records и в 1983 издан альбом In the Raw. В том же году издан концертник The Rods — Live лейблом Combat, а в 1984 альбом Let Them Eat Metal.

В 1986 сменив лейбл на Passport Records группа издала альбом Heavier Than Thou, записанный с Шмуликом Авигейлом (вокал), а Гари Борданаро (бас-гитара) сменил Крэйг Грубер. После выхода альбома группа прекратила существование.

В 2008 Файнштейн, Кенеди и Борданаро возродили группу для выступления на фестивале Metal Rock Fest в Норвегии, после сообщили, что работают над новым альбомом названным Vengeance, изданным в 2011.

Состав 
 Дэйвид Файнштейн — гитара, вокал.
 Гари Борданаро — бас-гитара.
 Карл Кенеди — ударные.

Бывшие участники 
 Стивен Стермер — бас-гитара (1980)
 Эмма Зеил — клавишные (1986—1987)
 Крэйг Грубер — бас-гитара (1986—1987)
 Шмулик Авигейл — вокал (1986—1987)

Дискография 
 Rock Hard 1980
 Full Throttle (EP) 1981
 Nothing Going On in the City (сингл) 1981
 The Rods 1981
 Too Hot To Stop (EP) 1982
 Power Lover (сингл) 1982
 Too hot to stop (сингл) 1982
 You Keep Me Hanging On (сингл) 1982
 Wild Dogs 1982
 In The Raw 1983
 Live (концертный альбом) 1984
 Let Them Eat Metal 1984
 Heavier Than Thou 1986
 Hollywood 1986
 Vengeance 2011
 Brotherhood of Metal 2019

Примечания

Ссылки 
 The Rods на Encyclopaedia Metallum

Рок-группы из штата Нью-Йорк
Хеви-метал-группы США
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1980 году
Power trio